C33 steht für:
 Bösartige Neubildung der Trachea, ICD-10-Code der Erkrankung; siehe Kopf-Hals-Karzinom
 Chrysler C33, ein PKW-Modell aus den 1940er Jahren
 Hauptstraße C33, eine Straße in Namibia
 HMS C33, ein britisches U-Boot
 Nissan Laurel C33, ein PKW-Modell aus den 1980er und 90er Jahren
 Caldwell 33, ein Supernovaüberrest aus dem Caldwell-Katalog

C-33 steht für:
 Douglas C-33, ein zweimotoriges Verkehrsflugzeug der Douglas Aircraft Company 

C 3/3 steht für:
 NOB C 3/3, Schlepptenderdampflokomotiven der schweizerischen Nordostbahn
 VSB C 3/3, Gemischtzug-Dampflokomotiven mit Schlepptender der Vereinigten Schweizerbahnen 

C33